Příjmení Krist nosí tyto osobnosti:

 Augustin Krist (1894–1964) – československý fotbalový rozhodčí
 Jan Krist (* 1950) – český etnograf a politik, poslanec FS
 Josef Krist, více osobností, viz samostatný rozcestník